Verraten steht für:

 Verraten (1954), US-Spielfilm von Gottfried Reinhardt
 Verraten (1988), US-amerikanischer Thriller von Constantin Costa-Gavras
 Verraten – Eine Frau auf der Flucht, original Sweet Deception,  Thriller von Timothy Bond (1998)

Siehe auch:
 Verrat (Vertrauensbruch)
 verraten und verkauft (Begriffsklärung)
 Der Verrat (Begriffsklärung)
 Verräter (Begriffsklärung)